Personen:
 Eugène Bure (1843-1910), buitenechtelijke zoon van de Franse keizer Napoleon III
 Alexandre Bure (1845-1882), buitenechtelijke zoon van de Franse keizer Napoleon III

Plaatsen:
Bure (België), een deelgemeente van Tellin
Bure (Zwitserland), een gemeente in Zwitserland
Bure (Italië), een Italiaanse frazione in de regio Veneto

Bure (Meuse)
Bure (Moselle)
ook:
Bure-les-Templiers, Côte-d'Or
Buré, Orne 

gemeenten met de naam Bures (doorverwijspagina)